station Antwerpen-Dam, spoorwegstation in Antwerpen.
station Gent-Dampoort, spoorwegstation in Gent.
station Dam (Sara), voormalig spoorwegstation bij Dam (Sara).